Открытый чемпионат Австралии 2019 (англ. Australian Open 2019) — 107-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн Парк». Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров. Также в рамках розыгрыша прошли турниры легенд (среди мужчин и женщин) и теннисные турниры на инвалидных колясках (в шести разрядах).

В 2019 году матчи основных сеток состоялись с 14 по 27 января (игры квалификации с 9 по 13 января). Соревнование традиционно открывает сезон турниров серии в рамках календарного года.

Общая информация

Рейтинговые очки

Взрослые 

Ниже представлено распределение рейтинговых очков теннисистов на серии турниров Большого шлема.

Юниоры

Сеянные игроки 

Ниже представлены сеянные игроки согласно рейтингу WTA и ATP на 14 января 2019 года. Рейтинговые очки после турнира указаны в таблице напротив фамилии и имени игрока.

Мужской одиночный разряд

Женский одиночный разряд

Соревнования

Взрослые

Мужчины. Одиночный турнир 

 Новак Джокович обыграл в финале  Рафаэля Надаля со счётом 6–3, 6–2, 6–3
 Джокович выигрывает 1-й титул в сезоне и 15-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Надаль уступает 1-й финал в сезоне и 8-й за карьеру на соревнованиях серии.

Женщины. Одиночный турнир 

 Наоми Осака обыграла в финале  Петру Квитову со счётом 7–6(2), 5–7, 6–4
 Осака выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Квитова уступает 1-й финал в сезоне и 1-й за карьеру на соревнованиях серии.

Мужчины. Парный турнир 

 Пьер-Юг Эрбер и  Николя Маю обыграли в финале  Хенри Континена и  Джона Пирса со счётом 6–4, 7–6(1)

Женщины. Парный турнир 

 Саманта Стосур и  Чжан Шуай обыграли в финале  Тимею Бабош и  Кристину Младенович со счётом 6–3, 6–4

Микст 

 Барбора Крейчикова и  Раджив Рам обыграли в финале  Астру Шарму и  Джона-Патрика Смита со счётом 7–6(3), 6–1

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 

 Лоренцо Мусетти обыграл в финале  Эмилио Наву со счётом 4–6, 6–2, 7–6(12)

Девушки. Одиночный турнир 

 Клара Таусон обыграла в финале  Лейлу Энни Фернандес со счётом 6–4, 6–3

Юноши. Парный турнир 

 Йонаш Форейтек и  Далибор Сврчина обыграли в финале  Кэннона Кингсли и  Эмилио Наву со счётом 7–6(5), 6–4

Девушки. Парный турнир 

 Нацуми Кавагути и  Адриенн Надь обыграли в финале  Хлои Бек и  Эмму Наварро со счётом 6–4, 6–4

Теннис на колясках

Мужчины. Одиночный турнир
 Густаво Фернандес обыграл в финале  Стефана Олссона со счётом 7–5, 6–3

Женщины. Одиночный турнир
 Диде де Гроот обыграла в финале  Юи Камиджи со счётом 6–0, 6–2

Теннис на кресло-колясках. Одиночный разряд
 Дилан Элкотт обыграл в финале  Дэвида Вагнера со счётом 6–4, 7–6(2)

Мужчины. Парный турнир
 Йоахим Жерар и  Стефан Олссон обыграли в финале  Стефана Оуде и  Бена Уикса со счётом 6–3, 6–2

Женщины. Парный турнир
 Диде де Гроот и  Аниек ван Кут обыграли в финале  Марьёлейн Буйс и  Сабину Эллерброк со счётом 5–7, 7–6(4), [10–8]

Теннис на кресло-колясках. Парный разряд
 Дилан Элкотт и  Хит Дэвидсон обыграли в финале  Эндрю Лэпторна и  Дэвида Вагнера со счётом 6–3, (6)6–7, [12–10]

Ссылки 
 Официальный сайт 

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2019